Појам Битка код Аскалона може да се односи на:

 Битка код Аскалона (1099)
 Опсада Аскалона (1153)